Otter Creek ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Otter Creek (Florida)
 Otter Creek (Georgia)
 Otter Creek (Iowa)
 Otter Creek (Maine)
 Otter Creek (Minnesota), im Carlton County
 Otter Creek (New York)
 Otter Creek (North Dakota)
 Otter Creek (Town, Eau Claire County), Town(ship) in Wisconsin
 Otter Creek (Town, Dunn County), Town(ship) in Wisconsin

Fließgewässer
 
in den Vereinigten Staaten:
 Otter Creek (Illinois)
 Otter Creek (Tennessee)
 Otter Creek (Vermont)

in Kanada:
 Otter Creek (Tulameen River) in British Columbia

Siehe auch:
 Otter Creek Park in Kentucky (USA)
 Otter Creek State Park in Utah (USA)
 Otter Creek Township